Belmez/Bélmez kann Folgendes bedeuten:
 Belmez (Córdoba), Ort in Spanien, in der Provinz Córdoba.
 Bélmez de la Moraleda, Ort in Spanien, in der Provinz Jaén.
 Belmez (Band), deutsche Dark-Metal-Band.